Badini ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonso Badini Confalonieri (* 1944), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof
 Boureima Badini (* 1956), burkinischer Jurist, Politiker und Fußballfunktionär
 Carlo Francesco Badini, italienischer Librettist
 Emilio Badini (1897–1956), italienischer Fußballspieler
 Gérard Badini (* 1931), französischer Musiker